A római katolikus egyháznak öt Celesztin nevű pápája volt:
 I. Celesztin pápa (422–432)
 II. Celesztin pápa (1143–1144)
 III. Celesztin pápa (1191–1198)
 IV. Celesztin pápa (1241)
 V. Celesztin pápa (1294)
Illetve egy ellenpápa vette fel ezt a nevet:
 II. Celesztin ellenpápa
Egyéb
 Papa Celestin (1884–1954), amerikai zenész